Charles Murray puede referirse a:

Charles Murray (actor), (1872-1941), actor estadounidense del cine mudo
Charles Murray (autor) (nacido en 1943), escritor estadounidense
Charles James Murray (1851–1929), político británico